Верхний Виленский замок (лит. Aukštutinė pilis; пол. Zamek Górny) — один из виленских замков, стоявший у слияния Вилии и Вильни на 48-метровой Замковой горе, также именуемой горой Гедимина. От него сохранились фрагменты главной цитадели, фундамент южной башни и два нижних яруса западной башни — т. н. башни Гедимина (ныне смотровая площадка и музей).

Точное время строительства крепости на горе неизвестно. Достоверно известно только, что уже в первой половине XIV века там имелись каменные укрепления. Во время тевтонско-литовских войн замок выдержал многочисленные осады тевтонских рыцарей (в 1365, 1375, 1377, 1383, 1390, 1392, 1394, 1402 гг., из них предпоследняя длилась три недели).

В 1419—1422 гг. Верхний замок был перестроен по указанию великого князя Витовта в русле кирпичной готики. У крепости, спроектированной, очевидно, под влиянием орденских замков (Витовт провёл в землях тевтонцев четыре года), были три круглые в сечении башни, крытые зелёной черепицей. Длина стен составляла 320 метров; парадный зал для приёмов имел размеры 10 на 30 метров.

В XVI веке, как и большинство литовских королевских крепостей, Верхний замок перестал регулярно ремонтироваться и начал ветшать. Использовался он как тюрьма для шляхтичей. В 1655 г. впервые в истории был взят вражеской армией — русской под предводительством князя Д. Е. Мышецкого. Русский гарнизон находился в замке целых шесть лет, за это время был проведён ремонт обветшалых строений.

Замковая гора была открыта для посещения штатских после ликвидации крепости и вывода с её территории гарнизона в 1878 г. В середине 1890-х гг. для упрощения подъёма наверх была проложена спиральная дорожка. В 1930-е гг. башня Гедимина была надстроена польскими властями и приобрела современный облик. 

По случаю празднования 750-летия коронации Миндовга для доступа к башне в 2003 г. был построен фуникулёр. Несмотря на периодические оползни, в 2013-16 гг. для улучшения видимости замковых построек на горе были вырублены все деревья. В прессе звучали опасения, что башня Гедимина может сползти вниз. По состоянию на 2019 г. на вершине продолжает работать строительная техника.

См. также 
 Башня Гедимина
 Нижний замок (Вильнюс)

Примечания 

Замки Литвы
Замки Великого княжества Литовского
Кирпичная готика